Битва при Аньяделло (14 мая 1509) — одна из самых важных битв Войны Камбрейской лиги, проигранная Венецией.

Предыстория 
10 декабря 1508 года в городе Камбре был создан антивенецианский союз, который от имени Священной Римской империи подписала штатгальтер Испанских Нидерландов Маргарита Австрийская, а от имени короля Франции — кардинал Жорж д’Амбуаз. В марте 1509 года к Камбрейской лиге присоединился король Испании, Неаполя и Сицилии Фердинанд, а 5 апреля — папа Юлий II. 14 апреля Франция объявила войну Венеции, и 15 апреля французские солдаты вошли на венецианскую территорию.

Первые три недели французам успешно сопротивлялись венецианские наёмники, которыми командовали кондотьеры из семьи Орсини. Однако 9 мая они так увлеклись, грабя только что отбитый город Тревильо, что прозевали момент, когда французы перешли реку Адда немного западнее, возле Кассано-д'Адда. Кондотьеры начали обсуждать, как им поступить, и не сошлись во мнениях. Более молодой и горячий 54-летний Бартоломео д'Альвиано предлагал сразу напасть на французов, однако более осторожный Никколо ди Питильяно напомнил об инструкциях из Венеции, запрещавших ввязываться в бой с сомнительным исходом, и предложил потерпеть и подождать. Д’Альвиано не стал его слушаться и увёл свою часть войска к деревне Аньяделло, где встретил французскую армию.

Битва 
Д’Альвиано наткнулся на часть французской армии, которой командовал Шарль II д'Амбуаз де Шомон, французский губернатор Милана. Приняв решение уклониться от боя, д’Альвиано поднял пушки на холм среди виноградников, и открыл огонь по французам, тем временем быстро послав гонцов за помощью к находившемуся не так далеко Питильяно. Де Шомон дважды бросал в атаку войска: первый раз – кавалерию, второй раз – полк швейцарских пикинёров. Однако прекрасно выбранная венецианцами позиция, прикрытая виноградниками и оросительными каналами, не давала возможности быстро приблизиться к стрелявшим навстречу пушкам, к тому же твёрдый и пологий склон позволял д’Альвиано легко контратаковать кавалерией. В результате обе французские атаки были легко отбиты, и отряд де Шомона был вынужден оставаться в долине, где итальянцам было удобно обстреливать его из пушек.

Однако вскоре к французам подошла основная часть армии, которую вёл лично король Людовик XII, а Питильяно, приняв решение уклоняться от боя, не ответил на призывы о помощи. Окружённые с трёх сторон итальянцы не выдержали. Два кавалерийских отряда в беспорядке бежали, а пехоту, которой бежать было некуда, перебили на месте. Сам д’Альвиано, несмотря на жестокую рану в лицо, сражался три часа, пока его не схватили.

Итоги 
После того, как вести о разгроме при Аньяделло достигли лагеря Питильяно, служившие под его командой наёмники начали дезертировать один за другим. Те немногие, что остались к утру следующего дня, не составляли боевой силы, с которой можно было бы продолжать кампанию. Питильяно оставалось только отступать к Венеции с той скоростью, на которую он был способен. В результате дорога на саму Венецию для войск Лиги оказалась открыта.

Примечания

Литература 
 Джон Норвич «История Венецианской республики» — Москва: издательство «АСТ», 2009. ISBN 978-5-17-057153-6

Ссылки 

Сражения Итальянских войн
Сражения XVI века
Сражения в Италии
Сражения Франции
Сражения Венеции
События 14 мая
1509 год
Сражения 1509 года